Allemagne :
 Mistelbach, une commune de Bavière ;

Autriche :

 , un hameau de la commune de Großschönau, en Basse-Autriche ;

Mistelbach, ville du district de Mistelbach, en Basse-Autriche ;
District de Mistelbach.